Cinema
 Madeleine, una pel·lícula alemanya dirigida per Siegfried Philippi el 1919.
 Madeleine, una pel·lícula de 1950 dirigida per David Lean.
 Madeleine, una pel·lícula romàntica sud-coreana dirigida per Jo In-sung el 2003.
Música
 Madeleine, una òpera de Victor Herbert composta el 1914; és d'un sol acte .
 "Madeleine", la quarta cançó de l'àlbumIn a World Like This.
 "Madeleine", una cançó de Jacques Brel.
Pintura
 Madeleine, una pintura a l'oli de Ramon Casas, també coneguda com L'absenta o Au Moulin de la Galette.
Altres
 Madeleine (metro), estació de metro de París de les línies 8, 12 i 14.
 Îles de la Madeleine (Illes de la Magdalena), un petit arxipèlag al Canadà, dins el Golf de Sant Llorenç.
 Madeleine o magdalena, un pastisset originari de la regió de Commercy, a la Lorena (França),

Vegeu també 
 Per La Madeleine, vegeu la pàgina de desambiguació corresponent.